

Zone 
 Bellaria-Igea Marina – comune della provincia di Rimini
 Località Bellaria – l'unica frazione di Galgagnano (LO)
 Bellaria – frazione di San Possidonio (MO)
 Bellaria – frazione di Acqualagna (PU)
 Bellaria – frazione di Peschiera Borromeo (MI)
 Bellaria – frazione di Bore (PR)
 Bellaria – frazione di Castelnovo ne' Monti (RE)
 Isola Bellaria – quartiere di Corbetta (MI)
 Bellaria – quartiere di Cinisello Balsamo (MI)

Musica 
 Bellaria – album di Vegas Jones del 2018

Ospedali 
 Ospedale Bellaria – ospedale di Bologna